Saint-Didier (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Didier (Nièvre) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Didier (Ille-et-Vilaine) – francuska gmina w regionie Bretania
 Saint-Didier (Jura) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Saint-Didier (Vaucluse) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże